

Architettura 
 Powis Castle – castello nei dintorni della cittadina gallese di Welshpool, nella contea di Powys

Persone 
 John Merlin Powis Smith – traduttore, biblista e orientalista britannico
 Lynn Powis – ex hockeista su ghiaccio canadese

Altro 
 Conte di Powis – titolo nobiliare inglese nella Paria del Regno Unito
 Marchese di Powis – titolo nobiliare inglese nella Paria d'Inghilterra